27 МИР Стара Загора (или 27 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Стара Загора.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Стара Загора, при 41,54 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Стара Загора
Област Стара Загора